Agauopsis är ett släkte av kvalster. Agauopsis ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Agauopsis